Прозор () — польский дворянский герб, восходит к началу XVII века.

Описание 
В щите рассечённом — в поле правом червлёном — половина орла серебряного, в поле левом лазоревом — три шестиконечных звезды золотых, одна над другой.

Герб используют

Примечания

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением коронованных орлов
Гербы с изображением шестиконечных звёзд